Osoby o tym nazwisku:
 Lewon Darbinian – radziecki wojskowy
 Nszan Darbinian – radziecki wojskowy
 Samwel Darbinian – ormiański piłkarz i trener